Thành Bình (Long An)
 Thành Bình (Bình Định)
 Thành Bình (An Giang)
 Thành Bình (Thanh Bình, Đồng Tháp)
 Thành Bình (Lấp Vò, Đồng Tháp)
 Thành Bình (Hậu Giang)